Таллинская операция 1944 года — фронтовая наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, проведённая 17 — 26 сентября с целью разгрома противника на территории Эстонии и освобождения Таллина; часть стратегической Прибалтийской операции 1944 года.

Планирование 
Наиболее ожидаемым направлением наступления советских войск на Эстонию было движение через Нарву, где они предпринимали попытку глубокого прорыва в материковую Эстонию ещё в феврале 1944 года. В июле 1944 года там была проведена Нарвская операция Ленинградского фронта (Маршал Советского Союза Л. А. Говоров), которая завершилась выходом советских войск на немецкий рубеж «Танненберг». Установив его сильный характер обороны, советское командование приняло решение перенести главный удар из-под Нарвы в направлении со стороны Тарту в направлении Раквере, намереваясь замкнуть немецкие дивизии в Эстонии в «котёл». Такому решению способствовало то, что накануне сентябрьского наступления, в августе 1944 года, советским войскам удалось успешно провести Тартускую операцию, освободить Тарту и создать плацдарм на юго-востоке Эстонии. 

Для этого вся 2-я ударная армия с нарвского направления скрытно была переброшена за 300 километров в район Тарту Их переправу (свыше 100 тыс. человек, свыше 1 тыс. орудий и миномётов, около 4 тыс. автомашин) через озеро Тёплое (между Чудским и Псковским озёрами) осуществила 25-я отдельная бригада речных кораблей (командир — капитан 2 ранга А. Ф. Аржавкин), которая в дальнейшем поддерживала огнём своей артиллерии правофланговые соединения армии, наступавшие вдоль западного побережья Чудского озера. 

Эстонию обороняла оперативная группа «Нарва» (командующий генерал пехоты Антон Грассер) в составе двух корпусов. 3-й танковый корпус СС  оборонял нарвский перешеек, а 2-й армейский корпус — в южной Эстонии на тартусском направлении от Чудского озера до озера Выртсъярв. Переброску 2-й ударной армии немецкая разведка не заметила и основные силы своих войск немецкое командование продолжало держать на нарвском направлении.

В операции принимали участие Балтийский флот (командующий — адмирал В. Ф. Трибуц) и 13-я воздушная армия (командующий — генерал-лейтенант авиации С. Д. Рыбальченко).

Ход боевых действий 
17 сентября войска 2-й ударной армии (генерал Федюнинский) перешли в наступление, форсировали на своём правом фланге реку Эмайыги и в первый же день прорвали оборону противника на глубину до 18 км. Осознав бесперспективность удержания Эстонии, Гитлер еще 16 сентября подписал приказ о проведении операции «Астер», предусматривающий эвакуацию/отступление немецких войск. Части войск, противостоящим 2-й ударной армии, предписывалось удерживать оборону до 19 сентября, с тем, чтобы обеспечить эвакуацию войск от «Линии Танненберг». 17 сентября началась эвакуация немецких войск из Таллина (морским путем удалось вывезти до 60 тыс. человек). 18 сентября в Таллине Национальный комитет Эстонской Республики повторно провозгласил независимость Эстонии. 2-я ударная армия и перешедшая в ночь на 19 сентября в наступление 8-я армия (генерал Стариков) стали преследовать отступающего противника, наступая в западном и юго-западном направлениях. Однако на этот раз уже советская разведка не заметила отвода основных немецких сил из-под Нарвы, из-за чего преследование противника началось с большим опозданием, его основные силы успели уйти к Риге или эвакуироваться по морю.

К исходу 20 сентября 8-я армия, продвинувшись на 70 км, овладела Раквере и соединилась на левом фланге с частями 2-й ударной армии. Маршал Говоров полагал, что немецкое командование будет упорно оборонять Таллин и стягивать туда свои силы, однако противник отводил к Таллину лишь части прикрытия, а основные силы форсированным маршем уходили через Пярну на Ригу.

21 сентября 8 стрелковый корпус начал наступление на Таллин. Генерал-лейтенант Л. А. Пэрн сформировал подвижную группу, которая утром 22 сентября, пройдя за сутки более 100 километров, первой вступила в город. Благодаря стремительному продвижению, соединения эстонского корпуса захватили в Таллине 25 самолётов, 185 орудий, 230 автомашин, а в порту — 15 морских судов, на которых находились советские военнопленные и гражданское население, подготовленные к отправке в Германию. В тот же день, 22 сентября, корпус со средствами усиления был переведён в состав 8-й армии.

К тому времени, как передовые части Ленинградского фронта прибыли в Таллин утром 22 сентября, немецкие войска практически оставили город. Сформированному 18 сентября Правительству Эстонии не удалось собрать сколь-нибудь значительных сил: эстонские подразделения на фронтах Нарвы и Эмайыги, были рассеяны и смешались с немецкими отрядами, отступающими к Латвии; практически единственным формированием была сформированная в сентябре контр-адмиралом Йоханом Питкой независимая от немцев «Боевая группа адмирала Питка», вскоре распущенная ввиду безнадёжности сопротивления. Юри Улуотс, исполняющий обязанности президента Эстонии, бежал в Швецию. В последующие дни несколько боевых групп сторонников независимости Эстонии совершили нападения на советские войска в округах Харьюмаа и Ляэне, но были отбиты.

24 сентября 8-й стрелковый корпус освободил город Хаапсалу и очистил побережье до Виртсу. 21—24 сентября Балтийский флот высадил десанты в бухтах Кунда, Локса, в Таллин, овладел островом Найссаар (северо-западнее Таллина) и Палдиски. Силы флота также препятствовали эвакуации вражеских войск морем. Соединения 2-й ударной армии 23 сентября освободили Пернов (Пярну), вышли к Рижскому заливу и, продвигаясь вдоль морского побережья на юг, к исходу 26 сентября, освободив всю Эстонию кроме Моонзундских островов, вступили на территорию Латвии и соединились с вышедшими на побережье войсками 3-го Прибалтийского фронта.

Боевые действия авиации

Подготовка операции 
К осени 1944 года немецко-фашистская группировка в Прибалтике имела до 400 самолетов, непосредственно перед Ленинградским фронтом базировалось 102 немецких самолета. Войска Ленинградского фронта должна была поддерживать 13-я воздушная армия. К этому времени, по приказу ставки, состав 13-й воздушной армии претерпел изменения: бомбардировочная авиадивизия и три полка 275-й истребительной авиадивизии были переданы 7-й воздушной армии для участия в освобождении советского Заполярья. 334-я бомбардировочная авиадивизия перешла в состав 1-й воздушной армии.

Несмотря на сокращение соединений и частей, в 13-й воздушной армии оставалось 708 самолетов. Для поддержки наземных войск в предстоящей операции предполагалось участие 429 самолетов — 84 бомбардировщика, 148 штурмовиков, 137 истребителей, 60 разведчиков и корректировщиков. Таким образом перед началом Таллинской наступательной операции советская авиация количественно превосходила ВВС противника в несколько раз.

В ходе подготовки к операции на истребительные авиаполки была возложена задача по прикрытию, производивших перегруппировку наземных войск от ударов авиации противника. Пока шла перегруппировка советских войск, летчики 13-го отдельного разведывательного авиаполка, а также специально выделенные экипажи штурмовой и бомбардировочной авиации с разных высот фотографировали оборону противника от Чудского озера до озера Выртс-ярв. С помощью аэрофотосъемки удалось обнаружить 67 артиллерийских и 50 минных батарей. Дешифрованные данные аэрофоторазведки были перенесены на карты и разосланы общевойсковым командирам.

13-й воздушной армии была поставлена задача бомбовыми и штурмовыми ударами по опорным пунктам и скоплениям войск противника содействовать наступлению 2-й ударной армии. Препятствовать немецко-фашистским войскам подвозить резервы к месту боев. Прикрывать штурмовой авиацией действия советских танковых групп в глубине неприятельской обороны и не допускать контрударов вражеских танков.

В соответствии с планом прорыва обороны противника массированный бомбовый удар должен был наноситься с целью подавления артиллерийской и минометной группировки врага, чтобы обеспечить прорыв обороны севернее Тарту. В это же время предполагалось сосредоточенными ударами штурмовиков уничтожать огневые точки и живую силу в траншеях на северном берегу реки Эма-йыги для поддержки стрелковых корпусов при форсировании водной преграды. В дальнейшем штурмовая авиация должна была быть использована для сопровождения пехоты  по вызову с КП командиров дивизий, а бомбардировочная авиация для ударов по скоплениям техники и живой силы и для действий в оперативной зоне.

Наступление 
17 сентября 13-я воздушная армия начала авиационную подготовку. В 7 час. 46 мин. 79 самолетов Пе-2 270-й бомбардировочной авиадивизии под прикрытием 44 истребителей Як-9 27-го и 404-го истребительных авиаполков нанесли массированный удар по артиллерийским и минометным батареям противника в полосе наступления 108-го стрелкового корпуса. Ударами авиации и артиллерии были подавлены огневые средства врага, траншейная система была разрушена, поэтому части 108-го стрелкового корпуса преодолели первую полосу обороны противника практически без потерь.

40 самолетов Ил-2 нанесли удар по дзотно-траншейной  системе врага на левом берегу реки Эма-йыги, что позволило двум стрелковым корпусам форсировать реку и прорвать оборону противника. Далее штурмовики, патрулируя по 4-8 самолетами Ил-2 над передним краем, сопровождали пехоту, подавляя и уничтожая огневые средства, скопления живой силы и боевую технику противника на поле боя.

Боевые порядки советских войск и действия бомбардировочной авиации прикрывались летчиками 275-й истребительной авиадивизии и двух полков 2-го гвардейского Ленинградского истребительного авиакорпуса ПВО, которые удерживали полное господство в воздухе. Немецкая авиация не смогла оказать серьезного противодействия. В течение первого дня наступления 13-я воздушная армия произвела 545 самолето-вылетов, сбросив на объекты врага тысячи авиабомб.

18 сентября бомбардировщики наносили удары по скоплениям автотранспорта и эшелонам, находившимся под погрузкой на железнодорожных станциях и в населенных пунктах. Штурмовики сопровождали пехоту и танки в полосе наступления 2-й ударной армии. В этот день 13-я воздушная армия совершила 488 самолето-вылетов и нанесла противнику большой урон. Эффективные действия авиации способствовали успешному развитию наступления 2-й ударной армии в северном направлении.

Продвижение советских войск на север заставило командование фашистской Германии ускорить отвод своих войск из Эстонии. Железнодорожный станции были загружены эшелонами, в портах стояло большое количество кораблей под погрузкой. В этот период авиационные части и соединения действовали главным образом по отходящим колоннам, скоплениям вражеских войск и автотранспорта на дорогах и в населенных пунктах, по железнодорожным станциям и эшелонам в пути следования.

19 сентября экипажи 270-й бомбардировочной авиадивизии обнаружили на железнодорожной станции Раквере скопление вражеских эшелонов. 58 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 под прикрытием 50 истребителей Як-9 нанесли по железнодорожным составам мощный удар. На следующий день удар был нанесен по по скоплениям эшелонов на станциях Тапа и Аэгвийду. Прямым попадание бомб был подожжен железнодорожный эшелон, отходивший от станции Тану.

Немецкие самолеты пытались помешать нашей авиации наносить удары, но их атаки отбивались истребителями сопровождения. Большой урон отступающим войскам противника наносили штурмовики, которые уничтожили большое количество живой силы и различной военной техники. Мощные удары по врагу наносили военно-воздушные силы Балтийского флота, экипажи штурмовых авиадивизий атаковали немецкие транспорты с войсками и боевой техникой, стоящие у причалов Таллинского порта и уходившие в море.

Результаты операции 
В результате Таллинской операции советские войска в недельный срок заняли территорию материковой Эстонии, не встречая сильного сопротивления (советские войска продвигались до 40 км. в сутки). Успех был достигнут благодаря хорошо организованному взаимодействию всех родов войск, созданию сильных подвижных групп. Широкое применение маневра, энергичные и решительные действия Красной Армии не позволили противнику закрепляться на новых рубежах. Вместе с тем, советским войскам не удалось разгромить или окружить немецкую группировку, которая ускользнула в Латвию, упорно обороняла Ригу и позднее закрепилась в Курляндском котле. 

Потери войск Ленинградского фронта составили около 6200 человек убитыми и более 22 500 ранеными, потери Балтийского фронта — 258 погибших, свыше 1500 раненых. По советским данным в операции было убито 30 000 солдат вермахта, 15 745 захвачено в плен. Уничтожено либо захвачено трофеями 175 танков и самоходных орудий.

Освобождённые города 
Сокращения наименований воинских соединений и частей, принимавших участие в освобождении городов, приведены согласно Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России.

18 сентября
. ЛенФ: 2 Уд. А —  . КБФ: часть сил .

19 сентября
. ЛенФ: 8 А —  ; , .
. ЛенФ: 2 Уд. А —  .

20 сентября
. ЛенФ: 2 Уд. А — часть сил  .
. ЛенФ: 8 А — часть сил , часть сил ; , , .

21 сентября
. ЛенФ: 8 А — часть сил  . КБФ: часть сил , часть сил .
. ЛенФ: 2 Уд. А —  ,  .
. ЛенФ: 8 А — часть сил  ; , . 2 Уд. А — .

22 сентября
. ЛенФ: 2 Уд. А — часть сил  .
. ЛенФ: 8 А —  в составе: , ;   в составе: часть сил , , ; , , , , , , ; , . 13 ВА — , , , часть сил . АДД —  в составе: часть сил , часть сил ; часть сил  ; часть сил . КБФ: часть сил ; часть сил ; , часть сил , часть сил .
. ЛенФ: 2 Уд. А —  .

23 сентября
. ЛенФ: 2 Уд. А — часть сил  .
. ЛенФ: 8 А — часть сил .
. ЛенФ: 2 Уд. А —  в составе: часть сил , , часть сил ; ПТГ в составе: , , ; , ; . АДД —  в составе: , .
. ЛенФ: 2 Уд. А — ПО  .
. ЛенФ: 2 Уд. А — ПО  .

24 сентября
. КБФ: часть сил , часть сил .
. ЛенФ: 8 А — ПТГ в составе: , , ; часть сил  . 13 ВА — часть сил .

25 сентября
. ЛенФ: 2 Уд. А — ПТГ: , ; ПО  .
. ЛенФ: 2 Уд. А — часть сил  .
. ЛенФ: 2 Уд. А — часть сил  .
. ЛенФ : 2 Уд. А — ПТГ в составе: , .

Награждения 
Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника севернее Тарту и западнее Нарвы, в ходе которых были освобождены Йыгева, Йыхви, Муствеэ и другие города, приказом ВГК от 20 сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Войскам, участвовавшим в освобождении Таллина, приказом ВГК от 22 сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Войскам, участвовавшим в освобождении Пернова, приказом ВГК от 23 сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

За отличия в боях 51 часть и соединение были награждены орденами.

Почётные наименования соединений и частей 
За успешные действия по разгрому немецко-фашистских войск на территории Эстонии приказами Верховного Главнокомандующего отличившимся соединениям и частям было присвоено почётное наименование «Таллинские» (22 октября 1944 года) и «Перновские»:

Таллинские

Перновские

См. также 
 Таллинская оборона (1941)
 Рубеж «Танненберг»
 Национальный комитет Эстонии

Примечания

Литература 
 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941−1945, т.4. — М, 1962.
 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941−1945, т.2. — Рига, 1967.
 Паульман Ф. И. От Нарвы до Сырве. — Таллин, 1980, гл. 2.
 Курчавов И. Освобождение Советской Эстонии. — Таллин: ГИЗ «Политическая литература», 1945.
 
 Освобождение городов. — М.: Воениздат, 1985.
 Данилов Ф. Освобождение Советской Эстонии. // Военно-исторический журнал. — 1964. — № 8. — С.3—12.

Ссылки 
 Ветераны Эстонии отметят День освобождения Таллина.
 «Правительство» Отто Тийфа: что это было?

Прибалтийская операция (1944)
Ленинградский фронт
Таллин
Сражения Германии
1944
Сентябрь 1944 года
Конфликты 1944 года
Операции в Великой Отечественной войне
1944 год в Эстонии